Aphanosperma (kevergeslacht), een kevergeslacht uit de familie van de boktorren
 Aphanosperma (plantengeslacht), een plantengeslacht uit de familie Acanthaceae